Gołębiów est le nom de plusieurs localités polonaises :
dans la voïvodie de Sainte-Croix
 Gołębiów, village 
dans la voïvodie de Mazovie
 Gołębiów, village du powiat de Grójec
 Gołębiów, village du powiat de Lipsko